Bianchini est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 
Bianchini est nom d'origine italienne qui signifie les petits blancs (biancho : « blanc » et ini : « petits »). Il est notamment porté par :
 Angela Bianchini (1921-2018), romancière et scénariste de télévision italienne ;
  (1803-1884), écrivain et peintre itaien
 Augustin Bianchini (2000-), skieur alpin français
 Artur August Teodor Bianchini (1869-1955), peintre suédois
 Charles Bianchini (1860-1905), peintre, dessinateur et artiste décoratif français
  (1971-), joueur de foot
 Domenico Bianchini (v.1510-v.1576), compositeur et luthiste italien. Il est le frère de Vincenzo.
 Fedele Bianchini (1790-1857), peintre et sculpteur italien
 Francesco Bianchini, compositeur et luthiste du  ;
 Francesco Bianchini (1662-1729), philosophe et astronome italien ;
 Francesco Bianchini, graveur italien du 
  (1808-), cavalier professionnel
 Gioachimo Bianchini, graveur italien
 Giovanni Bianchini (1410- vers 1469), professeur de mathématiques et d'astronomie italien ;
 Giovanni Bianchini, peintre italien du 
 Giovanni Antonio Bianchini mosaïste italien du 
 Giovanni Battista Bianchini (?-1708), organiste, compositeur
  (1719-1779), médecin italien
 Girolamo Bianchini, graveur italien
 Giuseppe Bianchini (1704-1764), historien et bibliste italien ;
 Giuseppe Bianchini (1876-1970), député et sénateur italien ;
 Jacques Bianchini (1901-1988), homme politique français ;
 Josée Bianchini, sculptrice du 
 Laura Bianchini (1903-1983), femme politique italienne
 Lodovico Bianchini (1803-1871), économiste, historien et homme politique italien
  (1968-), réalisateur
  (1970-), écrivain et animateur de radio italien
 Luigi Bianchini, peintre italien
 Maria Esperanza Medrano de Bianchini (1928-2004), voyante des apparitions de Notre-Dame de Betania (reconnues par l’Église). En cours de béatification.
 Paolo Bianchini (1933-), réalisateur et scénariste italien ;
 Riccio Bianchini, peintre italien du 
 Samuel Bianchini, (né en 1971), artiste et un enseignant-chercheur français ;
 Valerio Bianchini (né en 1943), entraîneur de basket-ball italien ;
 Vincenzo Bianchini, mosaïste du 
 Vincenzo Bianchini (1903-2000), médecin, peintre, sculpteur, écrivain, poète et philosophe italien.

Autres 
 (42775) Bianchini, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Bianchini, cratère d'impact sur la face visible de la Lune, nom donné en référence à Francesco Bianchini.
 , cratère de Mars
 La méridienne de Bianchini, sorte de cadran solaire, à l’intérieur de la basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs, construite par Giovanni Bianchini.

Voir aussi 
 Bianchini-Férier, manufacture de soierie française.
 Giuseppe Biancani

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme italien